Wechselberger ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Wechselberger (* 1952), österreichischer Arzt
 Ernst Wechselberger (1931–2013), deutscher Fußballspieler
 Helmut Wechselberger (* 1953), österreichischer Radrennfahrer
 Karl Wechselberger (* 1970), italienischer Springreiter

Sonstiges
 Wechselberger Figuration, eine Gewölbeform nach Hans Wechselberger benannt